

Anno 
 1945 – (MCMXLV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1945 a.C.

Cinema 
 1945 – film del 2017 diretto dal regista ungherese Ferenc Török

Matematica 
 1945 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1945 Wesselink – asteroide della fascia principale del sistema solare